

Patronyme 
 Jean Fontenoy, journaliste et écrivain français
 Maud Fontenoy, navigatrice française
 Caroline Fontenoy, journaliste belge
 Aurélien Fontenoy, pilote de VTT trial français

Lieu 
 Fontenoy, commune française de l'Aisne
 Fontenoy, commune française de l'Yonne, localité où se déroula la bataille de Fontenoy-en-Puisaye, le 
 Fontenoy, section de la ville belge d'Antoing, située en Région wallonne dans la province de Hainaut.Localité où se déroula la bataille de Fontenoy, le 
 Fontenoy, hameau de la commune belge de Clavier, située en Région wallonne dans la province de Liège.

Voir aussi 

 Fontenoy-la-Joûte, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Fontenoy-le-Château, commune française des Vosges
 Fontenoy-sur-Moselle, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Pyramide de Fontenoy, monument dans le Nord (France)
 Place de Fontenoy - UNESCO (anciennement, Place de Fontenoy), à Paris ; ensemble immobilier Fontenoy-Ségur.

Navire 
 Le Fontenoy, navire de guerre français en service de 1859 à 1887.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme